Анатолий Петрович Будаев (; 31 марта 1969, Борисов — 18 июля 2013, Солигорск) — белорусский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник борисовской ДЮСШ, начинал карьеру в местной «Березине» (позднее «Фомальгаут»). Затем играл за жодинское «Торпедо» и БАТЭ. С 1998 года выступал за солигорский «Шахтёр». Стал одним из лидеров солигорского клуба. В качестве капитана команды привёл «Шахтёр» к победе в Кубке Белоруссии 2004 и чемпионству в 2005 году. Завершил карьеру игрока после сезона 2006.

Работал на руднике «Беларуськалия», выступал в мини-футболе за солигорский «Горняк».

Скончался 18 июля 2013 года.

Достижения

Командные 
 Чемпион Белоруссии (1): 2005
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (3): 2002, 2004, 2006
 Обладатель Кубка Белоруссии (1): 2003/04

Личные 
 Включён в список «22 лучших футболиста чемпионата» (2004, 2005)

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ 
 Профиль и статистика на сайте teams.by 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Фомальгаут»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Похороненные в Солигорском районе